Rŭzhana kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Rzjana, bergskedja, Oblast Sofija, 
 Rzjana Planina, bergskedja, Kjustendil, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar